James Hayter peut faire référence à 
 James Hayter (1907-1983), un acteur britannique
 James Hayter (1979-), un footballeur anglais